W Polsce
 Kosuty – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin 
 Kosuty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne
 Kosuty – dawna gromada w woj lubelskim

Zobacz też 
 Koszuty